Ali IV al-Mansur – władca Jemenu z dynastii Kasimidów (1776-1806)
 Ali IV Dalatumi – sułtan Kanem-Bornu (1846)